

Населені пункти та їхні частини

 Ясінка Руська (Ясьонка) — село в гміні Парчів Парчівського повіту Люблінського воєводства
 Ясьонка — село в гміні Зґеж Зґерського повіту Лодзинського воєводства
 Ясьонка — село в гміні Збучин Седлецького повіту Мазовецького воєводства
 Ясьонка — село в гміні Тшебовнісько Ряшівського повіту Підкарпатського воєводства
 Ясінка (Ясьонка) — село в гміні Дукля Кросненського повіту Підкарпатського воєводства
 Ясьонка — частина села Скурка в гміні Паженчев Зґерського повіту Лодзинського воєводства
 Ясьонка — колишнє село, а тепер — присілок села Криве Горлицького повіту Малопольського воєводства
 Ясьонка — частина села Кшонтка в гміні Майдан-Крулевський Кольбушовського повіту Підкарпатського воєводства
 Ясьонка — частина села Близне (Блізне) в гміні Ясениця-Росельна Березівського повіту Підкарпатського воєводства
 Ясьонка — частина села Кшевата в гміні Ольшувка Кольського повіту Великопольського воєводства

Див. також 
 Ясінка (значення)

Примітки